Plaats in Indonesië
 Kendalrejo (Petarukan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java
 Kendalrejo (Pituruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Kendalrejo (Durenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Kendalrejo (Soko), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java
 Kendalrejo (Talun), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Kendalrejo (Tegaldlimo), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de provincie Oost-Java